Ramsar puede ser:

Ramsar. Ciudad iraní situada a las orillas del mar Caspio.
Convenio de Ramsar. Nombre con el que se conoce la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas firmado en la ciudad de Ramsar (Irán) en 1971.